

Reis de Iamade

Reis de Alalaque 

 Iarinlim de Alalaque